Квалификация мужского хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2010 года определяется по мировому рейтингу ИИХФ после чемпионата мира 2008 года. Девять лучших команд в мировом рейтинге получают автоматическое место на Олимпийских играх, остальные три команды имели возможность попасть на Игры через квалификационные турниры.

Квалифицирующиеся команды 

^ Результаты последнего чемпионата мира, проходившего в Канаде, имели наибольший вес в рейтинге.

Предварительная квалификация 

Предварительная квалификация проходила с 9 по 11 октября 2008 года в Анкаре, Турция. Победитель группы переходил в следующий раунд квалификации.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Пре-квалификация 

Пре-квалификация в трёх группах проходила с 6 по 9 ноября 2008 года. Матчи прошли в Нарве (Эстония), Будапеште (Венгрия) и Саноке (Польша). Победители групп выходят в финальный квалификационный раунд.

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+1).

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Финальная квалификация 

Финальная квалификация в трёх группах проходила с 5 по 8 февраля 2009 года. Матчи прошли в Ганновере (Германия), Риге (Латвия) и Осло (Норвегия). Победители групп квалифицировались на олимпийский турнир.

Группа E 

Время местное (UTC+1).

Группа F 

Время местное (UTC+1).

Группа G 

Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки